Municipio de Newbury puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Newbury (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Newbury (condado de LaGrange, Indiana), un municipio ubicado en el condado de LaGrange.
 Municipio de Newbury (condado de Wabaunsee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Wabaunsee.
 Municipio de Newbury (condado de Geauga, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Geauga.